Chiara Strazzabosco – ex cestista italiana
 Gianluca Strazzabosco – hockeista su ghiaccio italiano
 Michele Strazzabosco – ex hockeista su ghiaccio italiano